Villa Adriana, palau dels emperadors romans al Tívoli 
 Ciutat Prohibida de Pequín per l'Imperi Xinès
 Kokyo de Tòquio per a l'Imperi Japonès
 Ciutat Imperial de Hue per al Vietnam
 Gran Palau de Constantinoble
 Palau del Porfirogènit de l'Imperi Romà d'Orient
 Palau d'Aquisgrà a l'Imperi Carolingi
 Qasr al-Dimasq o Palau de Damasc per al Califat Omeia
 Madīnat al-Zahrā
 Alcàsser de Còrdova pel Califat de Còrdova
 Qasr Baghdadi o Palau de Bagdad per al Califat Abbàssida
 Xanadú per Gengis Kan
 Fort d'Akbar a Fatehpur Sikri
 Fort Vermell de Delhi per a l'Imperi Mogol
 Palau de Topkapı per a l'Imperi otomà
 Kremlin de Moscou,
 Palau d'Hivern, palau imperial a Sant Petersburg (Rússia) 
 Palau Imperial de Sant Cristòfol (Brasil)
 Palau Imperial de Petrópolis per a l'Imperi del Brasil
 Palau Reial de Berlín o Stadtschloss de Berlín per al II Imperi Alemany
 Palau Imperial de Hofburg de Viena per a l'Imperi austrohongarès
 Palau de Chapultepec de Mèxic per a l'Imperi Mexicà